

Patronymes 
Zviaguintsev (masculin ; ) ou Zviaguintseva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Zviaguintsev (1964-), réalisateur russe ;
 Vadim Zviaguintsev (1976-), joueur d'échecs russe ;
 Vassili Zviaguintsev (1944-2016), auteur russe de science-fiction.

Patronyme russe